Kujabi ist der Familienname folgender Personen:
 Abie Kujabi (* 1990), gambische Beachvolleyballspielerin
 Matarr Kujabi (* 1969), gambischer Politiker 
 Numo Kujabi (1969–2014), gambischer Geheimdienstleiter
 Pa Saikou Kujabi (* 1986), gambischer Fußballspieler